El Carnaval de Patras, o Patrino karnavali, es el mayor evento de este tipo en Grecia. Tiene más de 180 años de historia. Los actos comienzan el 17 de enero y duran hasta el Lunes de Limpia. El carnaval de Patras no es un evento único, sino una variedad de actos que incluye bailes, desfiles, la búsqueda del tesoro escondido y el carnaval infantil, entre otros. Llega a su clímax el último fin de semana de carnaval con el desfile de comparsas del sábado por la noche, el extravagante desfile de comparsas y carrozas del domingo y, por último, la quema ritual del rey del carnaval en el muelle de la calle St. Nikolaos, en el puerto de Patras. Sus características son la espontaneidad, la improvisación, la inspiración y el voluntariado. En 2019, hubo unos 750.000 participantes en el carnaval

Historia 

El inicio del Carnaval de Patras en su forma actual fue un baile celebrado en la residencia del comerciante Mortis en 1829. Las tropas francesas del general Maison estacionadas en la ciudad tras su liberación de los turcos ejercieron una gran influencia en el carnaval, aportando su propia cultura y tradiciones a las fiestas. Durante el siglo XIX, los recién llegados de las heptanesas, las islas del mar Jónico que pasaron a formar parte de Grecia en 1864, también influyeron drásticamente en la naturaleza de las fiestas con una enorme vitalidad, creatividad y sentido de la diversión que formaban parte de su dinámica cultura y música regionales. Más tarde, y como consecuencia de la prosperidad de la ciudad a finales del siglo XIX, las fiestas de carnaval adquieren un carácter más regular. La situación geográfica de la ciudad y el dominio cada vez mayor del puerto aseguraban una comunicación constante con Italia y el resto de Europa occidental. Sus grandes carnavales y, en particular, el carnaval veneciano influyeron especialmente en la configuración de las fiestas, confiriendo al carnaval hasta nuestros días sus características occidentales.

En 1872, con aportaciones de los ricos comerciantes de pasas de la ciudad, Ernst Ziller construyó en la plaza George el célebre Teatro Apollon. Allí se celebraron los bailes de carnaval, que se siguen celebrando hoy en día. La plaza George es el lugar central de las celebraciones carnavalescas y el teatro Apollon sirve de telón de fondo a la mayoría de los grandes actos carnavalescos que tienen lugar en la plaza, convirtiéndola en emblema no sólo del carnaval, sino de la propia ciudad.

En 1880, el día de San Antonio, aparecieron las primeras "ampollas". Se trataba de grupos que, disfrazados y de forma anónima, se burlaban de sus amigos y de otras personas del barrio. Esta costumbre ha desaparecido en la actualidad.

Este periodo también dio origen a la costumbre de la guerra de huevos. Se fabricaban huevos de cera rellenos de confeti con máquinas especialmente diseñadas que los feriantes lanzaban desde los balcones. Aunque esta costumbre ha desaparecido, se considera precursora de la guerra del chocolate, que aún persiste. Los juerguistas lanzan tabletas de chocolate en las carrozas o entre grupos en las fiestas.

Los acontecimientos de la década siguiente no fueron favorables para el carnaval; las continuas guerras y conflictos (guerras balcánicas, I Guerra Mundial, campaña de Asia Menor) enviaron a los hombres al frente y trajeron la crisis económica y la desolación a la ciudad. En los primeros años de posguerra la situación no mejoró perceptiblemente. Sólo algunos acontecimientos dispersos atestiguan la llegada del carnaval. Obvia excepción constituyen los imponentes y sorprendentes carnavales de los años 1938 y 1939. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y la consecuente Guerra Civil griega traen consigo una obligada interrupción. A principios de los años 50, se expresan las primeras vacilaciones sobre un resurgimiento del carnaval. Los más pesimistas vaticinan un fracaso: "nada volverá a ser como antes". Sin embargo, el carnaval renace de verdad. Los pioneros grupos musicales "Orpheus" y "Patraiki' Mantolinata", un conjunto de mandolinas, encabezan el esfuerzo. El Carnaval de Patras vuelve a la vida de los ciudadanos de Patras, pero también de todos los griegos, sobre todo de aquellos que podían permitirse viajar a Patras (principalmente atenienses acomodados) para participar en el carnaval y asistir a los famosos bailes de la Bourboulia. En la misma época, el cine griego mostraba escenas del carnaval en sus películas. Otras escenas históricas pueden verse en películas de antes de la guerra. Sin embargo, en la década de 1950, el carnaval es objeto de ataques, ya que durante el carnaval aparecen en Patras fanáticos cristianos y otras organizaciones morales desinformadas procedentes de otras regiones de Grecia para denunciar orgías, corrupción moral y un estado de "Sodoma y Gomorra", pero la policía les impide crear problemas. Estas acusaciones totalmente infundadas son recibidas con indiferencia o molestia por los ciudadanos de Patras y los visitantes del carnaval. Es característico que la iglesia local no simpatice con los alborotadores, ya que sabe que el carnaval es un acontecimiento recreativo completamente inocente. Sin embargo, en el mismo periodo se dieron casos de censura que se impusieron a ciertas creaciones carnavalescas que habían molestado al establishment con su humor satírico. En 1964, año de la muerte del rey Pablo, el Carnaval fue de nuevo cancelado.

En ningún caso estos acontecimientos podían hacer sombra a la magnificencia del carnaval, que ya había adquirido un reconocimiento panhelénico y atraído la atención de algunos medios de comunicación internacionales. En 1966 se reorganiza el carnaval. El periodista Nikos Mastorakis introduce la Búsqueda del Tesoro Oculto, un juego en el que 94 ciudadanos de Patras y visitantes participan con sus coches para encontrar una lista de objetos a veces oscuros. El primer premio lo ganó un equipo dirigido por un amigo del carnaval de Tesalónica; se llamaba Alkis Steas y presentó el juego a partir del año siguiente. Así, el difunto Staes se convirtió durante décadas en el legendario presentador del carnaval, que emitía la ERT y veían todos los telespectadores griegos. Quedan para la historia expresiones del presentador como "la ciudad carnavalesca de Grecia", cuando se refería a Patras, y "sed felices" y "¡seguid bailando!" cuando se refería a las agrupaciones carnavalescas. En 1974 comienza la fase moderna del carnaval, cuando se convence a los juerguistas para que abandonen los coches y desfilen a pie por las calles (hasta entonces sólo desfilaban carrozas). Desde entonces, el espectáculo ha ido creciendo año tras año y el carnaval se ha hecho enorme, con miles de juerguistas participando en el desfile mientras cientos de miles de visitantes acuden a Patras para presenciarlo.

Organizador 

El alma del carnaval son las decenas de miles de carnavaleros de Patras, los visitantes y amigos del Carnaval de Patras, personas de todas las edades que participan espontáneamente en los actos carnavalescos; los actos oficiales y los cientos de actos no oficiales como bailes de carnaval, bailes de máscaras y fiestas en casas, barrios, clubes, cafés y restaurantes. En las últimas décadas, gran parte de la organización corre a cargo del Ayuntamiento de Patras, a través de la Organización Municipal para el Desarrollo Cultural de Patras, que supervisa el taller de carnaval, un espacio único en Grecia en el que se construyen las carrozas gigantes del Rey del carnaval y su séquito, así como otras estructuras que adornan la ciudad durante la temporada de carnaval. El carnaval recibe financiación del Ministerio de Cultura y otras instituciones. El apoyo oficial, sin embargo, viene a fortalecer una tradición consagrada y no a crear algo desde cero, como ocurre con los carnavales de otros municipios griegos.

La ceremonia de apertura 
Independientemente de cuándo caiga el Triodión, el periodo de tres semanas que precede al primer domingo de Cuaresma, es costumbre que el Carnaval de Patras comience el día de San Antonio (17 de enero). Un gran pregonero recorre las calles de Patras; en los últimos años se trata de una carroza especialmente construida para la ocasión, con música. El pregonero anuncia la inauguración con un mensaje satírico e invita a los residentes de la ciudad a reunirse esa noche para la ceremonia inaugural en la plaza de Jorge. Durante una espectacular celebración con elementos sorpresa, ya que el programa se mantiene en secreto hasta el último momento, el alcalde de la ciudad declara el comienzo del Carnaval de Patras desde el balcón del primer piso del teatro Apollon. El temario suele incluir pantomimas y comparsas, bailes, música y fuegos artificiales.

El carnaval de los niños 

El Carnaval Infantil, una espectacular versión del tradicional desfile de bebés organizado por primera vez en 1968 por la Asociación Naturalista de Patras, es un acontecimiento exclusivo del carnaval de Patras. Culmina con el gran desfile que tiene lugar la semana anterior al gran desfile. Ese día, miles de jóvenes carnavaleros de Patras, Grecia occidental y más allá, a partir de los cero años, desfilan por las calles de Patras con sus mamás y papás, profesores y supervisores vestidos con brillantes disfraces, en grupos creados por sus guarderías, jardines de infancia, escuelas de música, escuelas de danza y otros. Les acompañan animadores y jóvenes músicos de la banda municipal. A lo largo de los años, el Carnaval Infantil ha adquirido su propio impulso, compitiendo con éxito con el de los mayores. Se ha compuesto música para acompañarlo, se organizan concursos y juegos especiales y el taller de carnaval del municipio crea carrozas especiales inspiradas en cuentos populares. En la plaza Ipsilon Alonion se crea una "ciudad de carnaval". Gigantescas y coloridas estructuras de carnaval permiten a los niños jugar. Más de 5.000 niños participan en un festival que incluye numerosos eventos lúdicos y actividades creativas cuyo objetivo es introducir a la generación más joven en el Carnaval y fomentar sus habilidades en la expresión artística relacionada con el disfraz estético o satírico.

El juego de la caza del tesoro 
Los grupos que participan en el carnaval están integrados por compañeros de carnaval habituales, grupos de amigos, colegas o vecinos. Poseen un nombre como grupo y un tema para sus disfraces. En función de la duración de su carnaval, de la educación de sus miembros y del tiempo de que dispongan, eligen si participarán en los juegos de búsqueda del tesoro, en los desfiles o en ambos. Estos juegos comprenden preguntas de asignaturas como historia, filosofía, matemáticas o de conocimientos prácticos, ejercicios de navegación a través de pistas ocultas repartidas por toda la ciudad, concursos artísticos de pintura, pantomimas, momentos teatrales o cualquier otra cosa que se les haya ocurrido a los organizadores del juego. Se puntúa la actuación del grupo en las distintas fases del juego y así surge el gran ganador. Varias agrupaciones tienen sedes y peñas durante todo el carnaval y muchas organizan fiestas y bailes o actos públicos en calles y plazas. Algunas de ellas participan en el desfile con su propia carroza de carnaval, construida a juego con el tema de la mascarada del grupo. El número de participantes en un grupo varía entre 50 y 300 personas, a veces más.

El desfile de sábado por la noche 
También se le puede llamar "Nihterini Podarati" [Desfile nocturno a pie]. En años pasados, sólo los grupos de la Caza del Tesoro podían participar sin sus carrozas. Sin embargo, en los últimos años todos los grupos pueden participar. La noche, las luces brillantes, un flujo desbordante de gente, los colores y el buen humor se combinan para crear una escena espectacular.

El gran desfile 
Es el punto culminante del Carnaval de Patras. El desfile comienza hacia el mediodía del domingo anterior al Lunes Limpio con numerosas carrozas satíricas construidas por el municipio, seguidas de un sinfín de grupos, cada uno con un tema individual en torno al cual se diseñan sus disfraces. A pesar del flujo constante, debido al número de personas que participan, que en los últimos años ha alcanzado entre 35 y 40 mil, el desfile tarda varias horas en completarse. Atraviesa la ciudad y es seguido por miles de personas en las calles, en los balcones, en las gradas y en toda Grecia en una cobertura televisada.

Ceremonia de clausura 

Prolongación de las fiestas tradicionales en torno a la quema de la carroza del Rey del Carnaval, con conciertos, bailes, despedida del carnaval pasado, anuncios sobre el carnaval venidero e innumerables fuegos artificiales. Tiene lugar en el puerto el domingo por la noche y también se retransmite por televisión.

Fuentes 

 Νίκος Ε. Πολίτης, Το καρναβάλι της Πάτρας, Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα 1987. (En griego)
 Νίκος Α. Στεφανόπουλος, Το... άγνωστο καρναβάλι της Πάτρας. Ιστορία και... ιστορίες, Τυπογραφείο-Γραφικές Τέχνες Σπ. Ανδριόπουλος - Ν. Γεωργόπουλος Ο.Ε., Πάτρα 2014. (En griego)

Enlaces externos 

 Baile de Carnaval más grande. Récord mundial 2019 . YouTube. COM. 7 de marzo de 2019.

Festivales de Grecia